Il singolare del BCR Open Romania 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Ferrer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Galo Blanco.

David Sánchez ha battuto in finale 6–2, 6–2 Nicolás Massú.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Nicolás Massú (finale)
  Sargis Sargsian (quarti di finale)
  David Sánchez (campione)

 Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)
 David Ferrer (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Alberto Martín (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

BCR Open Romania 2003
ATP Tour 2003